Het meervoud van graad
 Graden (bier), een maat voor de suikers in bier die het alcoholpercentage bepalen.
 Graden (gemeente), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark
 Duitse graden, een maat voor de hardheid van water